Карлос Исраэль Дискуа Кастельянос (; родился 20 сентября 1984 года в Тегусигальпа, Гондурас) — гондурасский футболист, полузащитник клуба «Мотагуа» и сборной Гондураса.

Клубная карьера 
Дискуа начал карьеру выступая на родине за клубы «Олимпия», «Пумас УНАХ» и «Виктория». В составе столичной команды Карлос дважды выиграл чемпионат Гондураса. В 2009 году он перешёл в гватемальский «Шинабайуль». 27 сентября в матче против «Альконес» Карлос забил свой первый гол за новый клуб. В 2010 году он перешёл в «Комуникасьонес». С новым клубом Дискуа выиграл чемпионат Гватемалы, после чего вернулся на родину в «Мотагуа». 3 ноября в поединке против «Виды» он забил свой первый гол за команду. 11 августа 2014 года в матче против «Гондурас Прогресо» Карлос сделал хет-трик. В 2015 году он стал чемпионом Гондураса в составе «Мотагуа».

Летом 2015 года Дискуа перешёл в коста-риканский «Алахуэленсе». 3 августа в матче против «Уругвай де Коронадо» он дебютировал в чемпионате Коста-Рики. В этом же поединке Карлос забил свой первый гол за новую команду.

В июне 2016 года Дискуа вернулся в Гондурас, подписав однолетний контракт со своим прежним клубом «Мотагуа».

Международная карьера 
12 апреля 2012 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики Карлос дебютировал за сборную Гондураса.

В 2015 году Дискуа принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Гаити, США и Панамы. В поединке против американцев Карлос забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году в составе сборной Дискуа принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против команд сборной Коста-Рики, Французской Гвианы и Канады.

Голы за сборную Гондураса

Достижения 
Командные

 «Олимпия»
  Чемпионат Гондураса по футболу — Клаусура 2006
  Чемпионат Гондураса по футболу — Клаусура 2008

 «Комуникасьонес»
  Чемпионат Гватемалы по футболу — Апертура 2011

 «Мотагуа»
  Чемпионат Гондураса по футболу — 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Виктория» Ла-Сейба
Игроки ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Алахуэленсе»